Рецептор ( – приёмник, получатель):

 Рецептор — чувствительное нервное окончание или специализированная клетка, преобразующее воспринимаемое раздражение в нервные импульсы.
 Клеточный рецептор — молекула на поверхности клетки, клеточного органоида или в цитоплазме клетки, специфически реагирующая изменением своей пространственной конфигурации на присоединение к ней молекулы определенного химического вещества.

См. также 
 Акцептор